

Спрус-Пайн — місто, штат Північна Кароліна
 Спрус-Пайн — переписна місцевість, штат Алабама